Појам Остија може да се односи на:
 Античка Остија, античка лука Рима
 Остија (Рим), предграђе Рима